Всесоюзная перепись населения 1979 года.

Проведена по состоянию на 17 января 1979 года. Разработка материалов переписи по полной программе была закончена в 1981 году.

Общая численность населения СССР, согласно переписи, 262 436 227 человек, в том числе 163 585 944 — городское население.

Лозунги переписи -  «Материалы переписи являются яркой иллюстрацией достижений нашего народа».

Численность населения союзных республик

Национальный состав 
Таблица. Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)

Крупнейшие этнические группы республик СССР 
РСФСР, в тыс. чел. (%)
 русские — 113 521,9 (82,6)
 татары — 5 005,8 (3,6)
 украинцы — 3 657,6 (2,7)
 чуваши — 1 689,8 (1,2)
 башкиры — 1 291,0 (0,9)
 мордва — 1 111,1 (0,8)
 белорусы — 1 051,9 (0,8)
 немцы — 790,8 (0,6)
 чеченцы — 712,2 (0,5)
 евреи — 692,3 (0,5)

Украинская ССР
 украинцы — 36 489,0 (73,6)
 русские — 10 471,6 (21,1)
 евреи — 632,6 (1,3)
 белорусы — 406,1 (0,8)
 молдаване — 293,6 (0,6)
 поляки — 258,3 (0,5)
 болгары — 238,2 (0,5)
 венгры — 164,4 (0,3)
 румыны — 121,8 (0,2)
 греки — 104,1 (0,2)

Белорусская ССР
 белорусы — 7 568,0 (79,4)
 русские — 1 134,1 (11,9)
 поляки — 403,2 (4,2)
 украинцы — 231,0 (2,4)
 евреи — 135,4 (1,4)
 татары — 10,9 (0,1)
 цыгане — 8,4 (0,1)
 литовцы — 7,0 (0,1)
 молдаване — 2,9 (0,03)
 армяне — 2,8 (0,03)

Узбекская ССР
 узбеки — 10 569,0 (68,7)
 русские — 1 665,7 (10,8)
 казахи — 620,1 (4,0)
 таджики — 594,6 (3,9)
 татары — 531,2 (3,5)
 каракалпаки — 297,8 (1,9)
 корейцы — 163,1 (1,1)
 киргизы — 142,2 (0,9)
 крымские татары — 117,6 (0,8)
 украинцы — 113,8 (0,7)

Казахская ССР
 русские — 5 991,2 (40,8)
 казахи — 5 289,3 (36,0)
 немцы — 900,2 (6,1)
 украинцы — 898,0 (6,1)
 татары — 312,6 (2,1)
 узбеки — 263,3 (1,8)
 белорусы — 181,5 (1,2)
 уйгуры — 147,9 (1,0)
 корейцы — 91,9 (0,6)
 азербайджанцы — 73,3 (0,5)

Грузинская ССР
 грузины — 3 433,0 (68,8)
 армяне — 448,0 (9,0)
 русские — 371,6 (7,4)
 азербайджанцы — 255,7 (5,1)
 осетины — 160,5 (3,2)
 греки — 95,1 (1,9)
 абхазы — 85,3 (1,7)
 украинцы — 45,0 (0,9)
 курды — 25,7 (0,5)
 евреи — 20,1 (0,4)

Азербайджанская ССР
 азербайджанцы — 4 708,8 (78,1)
 армяне — 475,5 (7,9)
 русские — 475,3 (7,9)
 лезгины — 158,1 (2,6)
 аварцы — 36,0 (0,6)
 евреи — 33,2 (0,6)
 татары — 31,2 (0,5)
 украинцы — 26,4 (0,4)
 грузины — 11,4 (0,2)
 таты — 8,8 (0,1)

Литовская ССР
 литовцы — 2712,2 (80,0)
 русские — 303,5 (8,9)
 поляки — 247,0 (7,3)
 белорусы — 57,6 (1,7)
 украинцы — 32,0 (0,9)
 евреи — 14,6 (0,4)
 латыши — 4,4 (0,1)
 татары — 4,0 (0,1)
 немцы — 2,6 (0,1)
 цыгане — 2,3 (0,1)

Молдавская ССР
 молдаване — 2 525,7 (63,9)
 украинцы — 560,7 (14,2)
 русские — 505,7 (12,8)
 гагаузы — 138,0 (3,5)
 болгары — 80,7 (2,0)
 евреи — 80,0 (2,0)
 белорусы — 13,9 (0,4)
 немцы — 11,4 (0,3)
 цыгане — 10,7 (0,3)
 поляки — 5,0 (0,1)

Латвийская ССР
 латыши — 1 344,1 (53,7)
 русские — 821,5 (32,8)
 белорусы — 111,5 (4,5)
 украинцы — 66,7 (2,7)
 поляки — 62,7 (2,5)
 литовцы — 37,8 (1,5)
 евреи — 28,3 (1,1)
 цыгане — 6,1 (0,2)
 татары — 3,8 (0,2)
 эстонцы — 3,7 (0,1)

Киргизская ССР
 киргизы — 1 687,4 (47,9)
 русские — 911,7 (25,9)
 узбеки — 426,2 (12,1)
 украинцы — 109,3 (3,1)
 немцы — 101,1 (2,9)
 татары — 71,7 (2,0)
 уйгуры — 29,8 (0,8)
 казахи — 27,4 (0,8)
 дунгане — 26,7 (0,8)
 таджики — 23,2 (0,7)

Таджикская ССР
 таджики — 2 237,0 (58,8)
 узбеки — 873,2 (22,9)
 русские — 395,1 (10,4)
 татары — 78,2 (2,1)
 киргизы — 48,4 (1,3)
 немцы — 38,9 (1,0)
 украинцы — 35,8 (0,9)
 туркмены — 14,0 (0,4)
 евреи — 13,4 (0,4)
 корейцы — 11,2 (0,3)

Армянская ССР
 армяне — 2 725,0 (89,7)
 азербайджанцы — 160,8 (5,3)
 русские — 70,3 (2,3)
 курды — 50,8 (1,7)
 украинцы — 8,9 (0,3)
 ассирийцы — 6,2 (0,2)
 греки — 5,7 (0,2)
 грузины — 1,3 (0,04)
 белорусы — 1,2 (0,04)
 евреи — 1,0 (0,03)

Туркменская ССР
 туркмены — 1 891,7 (68,4)
 русские — 349,2 (12,6)
 узбеки — 233,7 (8,5)
 казахи — 79,5 (2,9)
 татары — 40,3 (1,5)
 украинцы — 37,1 (1,3)
 армяне — 26,6 (1,0)
 азербайджанцы — 23,5 (0,8)
 белуджи — 18,6 (0,7)
 лезгины — 7,6 (0,3)

Эстонская ССР
 эстонцы — 947,8 (64,7)
 русские — 408,8 (27,9)
 украинцы — 36,0 (2,5)
 белорусы — 23,5 (1,6)
 финны — 17,8 (1,2)
 евреи — 5,0 (0,3)
 латыши — 4,0 (0,3)
 немцы — 3,9 (0,3)
 татары — 3,2 (0,2)
 поляки — 2,9 (0,2)

Языковые семьи и группы 
 индоевропейская семья — 208 421,1 тыс. чел. (79,53 %)
 славянская группа — 190 747,8 тыс. чел. (72,78 %)
 балтийская группа — 4 289,9 тыс. чел. (1,64 %)
 армянская группа — 4 151,2 тыс. чел. (1,58 %)
 иранская группа — 3 632,2 тыс. чел. (1,39 %)
 романская группа — 3 104,4 тыс. чел. (1,18 %)
 германская группа — 1 937,8 тыс. чел. (0,74 %)
 греческая группа — 343,8 тыс. чел. (0,13 %)
 индийская группа — 209,7 тыс. чел. (0,08 %)
 албанская группа — 4,3 тыс. чел. (0,00 %)
 алтайская семья — 40 341,1 тыс. чел. (15,39 %)
 тюркская группа — 39 782,5 тыс. чел. (15,18 %)
 монгольская группа — 502,5 тыс. чел. (0,19 %)
 тунгусо-маньчжурская группа — 56,1 тыс. чел. (0,02 %)
 корейская группа — 388,9 тыс. чел. (0,15 %)
 кавказская семья — 6 498,4 тыс. чел. (2,48 %)
 картвельская группа — 3 570,5 тыс. чел. (1,36 %)
 дагестанская группа — 1 368,7 тыс. чел. (0,52 %)
 нахская группа — 942,0 тыс. чел. (0,36 %)
 абхазо-адыгская группа — 617,2 тыс. чел. (0,24 %)
 уральская семья — 4 484,3 тыс. чел. (1,71 %)
 финно-угорская группа — 4 450,0 тыс. чел. (1,70 %)
 самодийская группа — 34,3 тыс. чел. (0,01)
 афразийская семья — 1 839,9 тыс. чел. (0,70 %)
 семитская группа — 1 839,9 тыс. чел. (0,70 %)
 сино-тибетская семья — 63,7 тыс. чел. (0,02 %)
 палеоазиатская семья — 33,1 тыс. чел. (0,01 %)
 чукотско-камчатская группа — 23,2 тыс. чел. (0,01 %)
 нивхская группа — 4,4 тыс. чел. (0,00 %)
 юкагирско-чуванская группа (юкагиры) — 2,3 тыс. чел. (0,00 %)
 эскимосско-алеутская группа — 2,1 тыс. чел. (0,00 %)
 енисейская группа (кеты) — 1,1 тыс. чел. (0,00 %)
 другие семьи и группы — 14,2 тыс. чел. (0,01 %)

Примечания

Ссылки 
 Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских поселений, сел-райцентров и сельских поселений с населением свыше 5000 человек (по данным таблицы 1С всесоюзной переписи населения 1979 года, хранящейся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ); фонд 1562, опись 336 - том IV, дела 5943-5948, 5950, 5951) 

События 1979 года
СССР
1979
1979 год в СССР